Арзубиха — деревня в Харовском районе Вологодской области. Административный центр Слободского сельского поселения и Слободского сельсовета.

Расстояние до районного центра Харовска по автодороге — 49 км. Ближайшие населённые пункты — Кожинская, Захариха, Ваталово.

В 2001 году в состав Арзубихи вошёл хутор Роговской.

По переписи 2002 года население — 325 человек (150 мужчин, 175 женщин). Всё население — русские.

Примечания

Ссылки 
 
 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Харовского района